The Drummer's Vacation é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912, dirigido e produzido por Mack Sennett. O filme mudo foi estrelado por Fred Mace.

Elenco 
 Fred Mace ... O agricultor
 Alice Davenport 
 Mabel Normand

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes mudos
Filmes em preto e branco